Соревнования по баскетболу среди женщин на летних Олимпийских играх 1980 года прошли с 20 по 30 июля. В них приняли участие 6 команд по 12 человек. Женский олимпийский баскетбольный турнир проводился во второй раз. Как и четырьмя годами ранее, победу в нем праздновала сборная СССР. Восемь участниц из этой команды стали двукратными олимпийскими чемпионками.

Медалисты

Групповой этап

Финалы

Матч за третье место

Матч за первое место

Итоговая таблица

Бомбардиры

Ссылки 
 Архив на сайте ФИБА

Навигация 

Баскетбол на Олимпийских играх
1980 год в баскетболе
Баскетбол на летних Олимпийских играх 1980